Toponímia:
 La Barre (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 La Barre (Jura), municipi francès situat al departament de Jura (Borgonya - Franc Comtat)
 La Barre-de-Monts, municipi al departament de Vendée (regió de País del Loira, França)
 La Barre-en-Ouche, municipi al departament d'Eure (regió de Normandia, França)
 La Barre-de-Semilly, municipi al departament de la Manche (Normandia)
 Biografies:
 François-Jean Lefebvre de La Barre (castell de Férolles-Attilly,  1746 - Abbeville, 1766), víctima de la intolerància religiosa al Segle de les Llums 
 Joseph Chabanceau de La Barre (París, 1633 – 1678), compositor francès
 Michel de la Barre (~1675 – 1745), compositor i flautista francès
 Poullain de la Barre (París, 1647 - Ginebra, 1725), escriptor, filòsof cartesià i feminista